Села:
 Семигір'я — Донецька область, Бахмутський район
 Семигір'я — Кіровоградська область, Світловодський район